Die Liga II 2014/15 war die 75. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 30. August 2014 und endete am 30. Mai 2015. Von Anfang Dezember 2014 bis Ende Februar 2015 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Aufsteiger in die Liga 1 waren FC Voluntari und ACS Poli Timișoara.

Modus 
Die Liga II wurde in zwei Staffeln mit 12 bzw. 11 Mannschaften ausgetragen. Die sechs erstplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde, die sechs respektive fünf übrigen Mannschaften für die Abstiegsrunde. Die untereinander erzielten Ergebnisse wurden übernommen. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Aufstiegsrunde stiegen in die Liga 1 auf, während die zwei letztplatzierten Teams der beiden Abstiegsrunden in die Liga III absteigen mussten.

Zweite Mannschaften von Erstligisten, Vereine, die vor weniger als drei Jahren gegründet worden waren, sowie wie Vereine mit Steuerschulden waren nicht aufstiegsberechtigt. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Aufstiegsrunde

Abstiegsrunde

Staffel 2

Aufstiegsrunde

Abstiegsrunde

Weblinks 
 Staffel 1 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Staffel 2 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

2014 15
Fußballsaison 2014/15